Argentera è un toponimo della regione Piemonte
Argentera – comune della provincia di Cuneo
Argentera – frazione di Rivarolo Canavese nella città metropolitana di Torino
Monte Argentera – maggiore cima delle Alpi Marittime